A Serie A 1967–1968-as szezonja volt a Serie A hatvanhatodik idénye. A győztes a Milan lett, ez volt a klub kilencedik bajnoki címe.

Végeredmény

Bajnokcsapat

 Fabio Cudicini (18 mérkőzés)
 Angelo Anquilletti (30)
 Karl Heinz Schnellinger (27)
 Roberto Rosato (28)
 Saul Malatrasi (28)
 Giovanni Trapattoni (24)
 Kurt Hamrin (23)
 Giovanni Lodetti (29)
 Angelo Benedicto Sormani (29)
 Gianni Rivera (29)
 Pierino Prati (23)
 Vezetőedző: Nereo Rocco
Tartalékok
 Pierangelo Belli (12), Bruno Mora (9), Nevio Scala (7), Lino Golin (4), Bruno Baveni (4), Antonio Valentin Angelillo (3), Giorgio Rognoni (2), William Vecchi (1).

Góllövőlista

Eredmények

Kapcsolódó szócikkek 

 Serie B 1967-68
 Serie C 1967-68
 Serie D 1967-68
 Prima Categoria 1967-68
 Coppa Italia 1967-68

Források

Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, 2005 szeptember

További információk

  - Eredmények az RSSSF honlapján

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1